Akolada (muzyka)
 Akolada (ceremonia)
 Akolada (masoneria)
 Akolada (Chór Kameralny „Akolada”)